Lager middenstandsonderwijs, een onderdeel van het lager beroepsonderwijs
De IATA-code van RAF Lossiemouth, een basis van de Britse luchtmacht
De taalcode voor het Lombardisch (ISO 639-3 "lmo")
RVV LMO, een Nederlandse amateurvoetbalclub